Růžový ostrov může být:

 Růžový ostrov – mikronárod, který vznikl na konci 60. let 20. století na námořní plošině v Jaderském moři poblíž Rimini
 Rose Island (film) – italský film o tomto ostrově, natočený v roce 2020
 Růžový ostrov (Rhode Island) – ostrov u pobřeží amerického státu Rhode Island s majákem
 Růžový ostrov (Starnberské jezero), malý ostrov na Starnberském jezeře v Bavorsku
 Růžový ostrov (Záběhlice), ostrov mezi Botičem a jeho náhonem v Praze-Záběhlicich
 Rhodos, řecký ostrov
 La Digue, ostrov v souostroví Seychely
 Růžový ostrov (kniha) – kniha Charlese Vildraca z roku 1930

Rozcestníky - místopisné jméno